Peter Groll ist der Name folgender Personen:

* Peter Groll (Drehbuchautor) (20. Jahrhundert), deutscher Drehbuchautor 
 Peter Groll (Komponist) (* 1974), slowakischer Komponist